Ombi ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche. Der Sitz liegt in der ägyptischen Stadt Kom Ombo.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Diözesen
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Ombi